Das Mixed der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray. Sie konnten ihren Titel verteidigen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2019